Мик Флитвуд (; настоящее имя Майкл Джон Келлс Флитвуд, ; 24 июня 1947, Редрат, Корнуолл, Англия) — британский и американский барабанщик. Наиболее известен как основатель и единственный бессменный участник группы Fleetwood Mac, название которой составлено из его фамилии, а также из половины фамилии его коллеги по группе — Джона МакВи.

Помимо Fleetwood Mac Флитвуд участвовал и в других проектах. Так в 1981 году он принимает участие в записи альбома Питера Грина «Rattlesnake Shake». В 1983 году он создаёт проект «Mick Fleetwood’s Zoo» и записывает альбом «I’m Not Me». В 1991 году выходит второй альбом этой группы под названием «Shaking the Cage». В 2004 году он выпускает альбом «Something Big», на этот раз под вывеской «The Mick Fleetwood Band». В марте 2009 года появился новый альбом «Blue Again».

Флитвуд также снялся в нескольких фильмах в эпизодических ролях.

Ссылки 
 Drummerworld
 Официальный веб сайт
 Playdrums

Ударники Великобритании
Музыканты Fleetwood Mac
Лауреаты премии «Грэмми»
Члены Зала славы рок-н-ролла